Matías Quagliotti Ponce de Leon (Trinidad 17 de agosto de 1985), conhecido apenas como Matías Quagliotti, é um futebolista uruguaio que atua no Deportivo Táchira, da Venezuela.

Carreira 
Defensor de ofício, ele iniciou sua carreira no Montevideo Wanderers em 2006, onde jogou até 2011, tendo assinado com o clube venezuelano no mesmo ano.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Naturais de Trinidad (Uruguai)